Grupp F i Världsmästerskapet i fotboll 2010 pågick från 14 juni till 24 juni 2010. I gruppen spelade regerande världsmästarna Italien, Paraguay, Slovakien och Nya Zeeland.

Vinnaren av denna grupp, Paraguay, möter tvåan Japan från Grupp E i åttondelsfinal, och tvåan från denna grupp, Slovakien, möter vinnaren Nederländerna från Grupp E i åttondelsfinal.

Tabell

Matcher

Italien mot Paraguay 

{{Resultat med trupp|id=ITA-PAR
|nr       = 11
|bild     = ITA-PAR 2010-06-14.svg
|datum    = 14 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Daniele De Rossi 
|mål2     =  Antolín Alcaraz 
|arena    = Green Point Stadium
|spelplats= Kapstaden
|publik   = 62869
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Antolín Alcaraz 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Nya Zeeland mot Slovakien 

{{Resultat med trupp|id=NZL-SVK
|nr       = 12
|bild     = NZL-SVK 2010-06-15.svg
|datum    = 15 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Winston Reid 
|mål2     =  Róbert Vittek
|arena    = Royal Bafokeng Stadium
|spelplats= Rustenburg
|publik   = 23871
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Winston Reid
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Slovakien mot Paraguay 

{{Resultat med trupp|id=SVK-PAR
|nr       = 27
|bild     = SVK-PAR 2010-06-20.svg
|datum    = 20 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Enrique Vera   Cristian Riveros
|arena    = Free State Stadium
|spelplats= Bloemfontein
|publik   = 26643
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Enrique Vera
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Italien mot Nya Zeeland 

{{Resultat med trupp|id=ITA-NZL
|nr       = 28
|bild     = ITA-NZL 2010-06-20.svg
|datum    = 20 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Vincenzo Iaquinta 
|mål2     =  Shane Smeltz 
|arena    = Mbombela Stadium
|spelplats= Nelspruit
|publik   = 38229
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Giorgio Chiellini
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Slovakien mot Italien 

{{Resultat med trupp|id=SVK-ITA
|nr       = 41
|bild     = SVK-ITA 2010-06-24.svg
|datum    = 24 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Róbert Vittek   Kamil Kopúnek 
|mål2     =  Antonio Di Natale   Fabio Quagliarella 
|arena    = Ellis Park Stadium
|spelplats= Johannesburg
|publik   = 53412
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Paraguay mot Nya Zeeland 

{{Resultat med trupp|id=PAR-NZL
|nr       = 42
|bild     = PAR-NZL 2010-06-24.svg
|datum    = 24 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Peter Mokaba Stadium
|spelplats= Polokwane
|publik   = 34850
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Roque Santa Cruz
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Källor

Referenser 

Grupp F
Sportevenemang i Kapstaden
Sport i Bloemfontein
Sportevenemang i Johannesburg
Johannesburg under 2000-talet
Kapstaden under 2000-talet